Mutěnice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Mutěnice (ort i Tjeckien, Södra Böhmen), 
 Mutěnice (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar